Skarsgård är en släkt från byn Skärlöv (varav namnet) i Hulterstads socken på Öland och därefter Kalmar, där Rektor Hjalmar Nilsson var rektor vid seminariet. Hans tre söner bildade denna släkt då de antog namnet Skarsgård. 

Kända personer med namnet Skarsgård:
 Stellan Skarsgård (född 1951) skådespelare, sonson till Hjalmar Nilsson
 Alexander Skarsgård (född 1976) skådespelare, son till Stellan
 Gustaf Skarsgård (född 1980) skådespelare, son till Stellan
 Bill Skarsgård (född 1990) skådespelare, son till Stellan
 Valter Skarsgård (född 1995) skådespelare, son till Stellan

Efternamn